Este artigo refere-se aos eventos ocorridos no estado do Maranhão durante a pandemia de COVID-19 no Brasil.

Cronologia

2020

Março 
16 de março de 2020 - Governo do Estado suspende shows e férias de servidores da saúde devido a existência de casos suspeitos de COVID-19. 
17 de março de 2020 - Aulas são suspensas em escolas e universidades do Maranhão. 
19 de março de 2020 - Governo do Maranhão anuncia a suspensão de transporte interestadual rodoviário no Estado numa tentativa de conter a chegada do novo coronavírus. 
19 de março de 2020 - Governo do Maranhão decreta calamidade pública devido a pandemia do novo coronavírus. 
20 de março de 2020 - Primeiro caso confirmado no estado, um homem idoso, que mora em São Luís (Maranhão), que retornou de viagem de São Paulo. 
21 de março de 2020 - Governo do Maranhão suspende comércios e serviços considerados não essenciais. 
 29 de março de 2020 - Primeira morte pelo novo coronavírus é registrada no Estado, em São Luís (Maranhão). Se tratava de um homem de 49 anos, com histórico médico de hipertensão.

Abril 
24 de abril de 2020 - São Luís (Maranhão) se torna a capital brasileira com maior incidência de casos de COVID-19 por 100 mil habitantes. 
28 de abril de 2020 - Os leitos de UTIs da rede pública da Região Metropolitana de São Luís atinge 100% de lotação.
28 de abril de 2020 - Governo do Maranhão pede a antecipação de formatura de estudantes de medicina do Estado. 
29 de abril de 2020 - Mapa da Fundação Oswaldo Cruz mostra que o ritmo de crescimento de óbitos no Maranhão registra velocidade semelhante ao ritmo de crescimento dos Estados Unidos, país com maior número de casos e óbitos até então. 
30 de abril de 2020 - Hospitais privados da Região Metropolitana de São Luís atinge 100% de ocupação em suas UTIs e temem colapso, solicitando ao governo do Estado, ações energéticas. 
30 de abril de 2020 - Justiça do Maranhão decretou o "lockdown" (bloqueio total), a partir do dia 05 de maio, na Ilha de São Luís, que compreende quatro municípios: a capital (São Luís), São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, por 10 dias. A ação foi movida pelo Ministério Público do Maranhão. O juiz, ao aceitar a ação do MP, afirmou que as pessoas não estavam respeitando as medidas de distanciamento e isolamento social, o que causou uma rápida multiplicação de óbitos e casos no Estado, em especial na capital e nos municípios vizinhos, que compreendem 90% do total de casos do Estado. Ele argumentou que a rede pública e privada de saúde que atende a Região Metropolitana de São Luís já estava demonstrando sinais de colapso, e que a medida serve para evitar um mal maior.

Lockdown 
01 de maio de 2020 - Governo do Maranhão afirmou que vai cumprir a determinação da justiça que decretou "lockdown" em São Luís e em outros três municípios do Estado. A partir do 05 de maio e durante 10 dias, a entrada e saída da Ilha de São Luís será fechada, só sendo permitido a entrada de veículos para abastecimento e serviços essenciais; avenidas serão fiscalizadas para impedir o tráfego e circulação de pessoas; será proibido estacionamento em áreas de lazer e praias; apenas supermercados, farmácias, portos e indústrias que trabalham em turnos de 24 horas poderão ficar abertos; suspensão da circulação de veículos particulares, sendo autorizados somente a saída para compra de alimentos ou medicamentos, para transporte de pessoas e atendimento de saúde, serviços de segurança ou considerados essenciais; bancos e loterias apenas abrem para pagamento de auxílio emergencial, salários e benefícios; uso de máscaras obrigatório.

2021

Variante gama 
18 de janeiro de 2021 - Houve a chegada das primeiras doses de vacina contra covid no Maranhão, tendo ocorrido cerimônia no Palácio dos Leões, na qual foram vacinadas cinco pessoas. No total, foram recebidas 164.240 doses da vacina CoronaVac, enviadas pelo Instituto Butantan. 

26 de fevereiro de 2021 - O Governo do Maranhão confirmou o primeiro caso da variante brasileira P.1 (Gama) do coronavírus, originalmente identificada no Amazonas.

09 de abril de 2021 - O Maranhão bateu recorde de mortes pela Covid-19 pelo terceiro dia consecutivo, com 49 óbitos registrados em 24 horas.

Variante delta 
20 de maio de 2021 - O Governo do Estado confirmou a presença da variante B.1.617 (Delta) da COVID-19 num navio cargueiro ancorado. 6 pessoas foram infectadas. 
23 de maio de 2021 - O Ministério da Saúde entrega 600 mil testes rápidos para identificar possíveis casos da variante indiana de Covid-19 na cidade de São Luís. A Prefeitura de São Luís solicita a ampliação da cobertura vacinal da capital e cidades da ilha, e o Ministério da Saúde anuncia o envio de 300 mil doses extras da vacina Astrazeneca para os quatro munícipios da ilha de São Luís para o início de uma vacinação em massa. 
31 de maio de 2021 - A ocupação de leitos de UTI para a Covid-19 ultrapassou 98% na Grande Ilha. Foi cogitado que os pacientes da Grande São Luís poderiam ser transferidos para outras regiões do estado caso a oferta de leitos não fosse ampliada.

Vacinação em São Luís 
22 de junho de 2021 - São Luís se torna a primeira capital a vacinar contra a Covid-19 pessoas a partir de 18 anos sem comorbidades. 

13 de julho de 2021 - São Luís se torna a primeira capital a vacinar adolescentes contra a Covid-19.

26 de agosto de 2021 - São Luís se torna a primeira cidade a aplicar a dose de reforço contra a Covid-19, inicialmente em idosos que vivem em asilos.

11 de novembro de 2021- O governo estadual torna facultativo o uso de máscaras de proteção em locais abertos e fechados nos municípios com mais de 70% da população vacinada com as duas doses e opcional em locais abertos nas demais cidades, em razão da diminuição do número de casos e de internações.

2022

Variante ômicron 
07 de janeiro de 2022 - O governo estadual publica decreto determinando o uso obrigatório de máscaras de proteção em locais fechados em todos os municípios, em decorrência do surto de síndromes gripais e do aumento dos casos de Covid-19 em todo o estado, com a chegada da variante Ômicron (B.1.1.529) ao Brasil.
11 de janeiro de 2022 - O Maranhão era um dos últimos colocados no ranking nacional em percentual de totalmente imunizados, com pouco mais da metade da população com a vacinação completa.
14 de janeiro de 2022- O Maranhão recebe 50 mil doses de vacinas pediátricas da Pfizer, dando início primeiramente à vacinação de crianças indígenas, quilombolas, com comorbidades e com deficiência entre 5 e 11 anos.

Estatísticas

Por município 
Essa é a lista de municípios com mais casos confirmados:

Até 07 de Setembro de 2020.